Die Liste der Fahnenträger der Schweizer Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger Schweizer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf. Roger Federer war als einziger Schweizer Sportler zweimal Fahnenträger, nämlich an den Olympischen Sommerspielen 2008 in  Peking und an den Olympischen Sommerspielen 2012 in  London. Mehrere Sportler waren sowohl bei einer Eröffnungsfeier als auch bei einer Abschlussfeier Fahnenträger. Alois Kälin und Paul Weier waren 1968 bei beiden Feiern Fahnenträger, Kälin bei den Olympischen Winterspielen in Grenoble und Weier bei den Olympischen Sommerspielen in Mexiko-Stadt.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = AbschlussfeierQuellen:

Statistik

Siehe auch 
 Olympische Geschichte der Schweiz

Einzelnachweise 

Schweiz
!Fahnentrager